Пфейлицер-Франк () — баронский род.

Происходит из Франконии. Клаус Франк пожалован в 1407 г. поместьем в Курляндии. Эвальд Пфейлицер-Франк был курляндским канцлером в 1677 г.
 барон Пфейлицер-Франк, Отто Германович  (1788—1844) — Таганрогский, Ростовский, Нахичеванский и Мариупольский градоначальник;
 Его брат Фёдор Ермолаевич (Фридрих Отто Карл; 1786—1857), в 1838-51 Екатеринославский губернский предводитель дворянства, действительный статский советник;
 Третий брат, Егор Ермолаевич (Георг Виллибальд; 1794—1832), ротмистр Ахтырского гусарского полка, декабрист, член Южного общества, выслан в Таганрог.

Род Пфейлицер-Франк внесен в дворянский матрикул Курляндской губернии и в V часть родословной книги Екатеринославской губернии.

Литература

Ссылки 
 ПФЕЙЛИЦЕР-ФРАНК (Pfeilitzer-Franck) Егор Ермолаевич // Немцы России (энциклопедия)

Баронские роды
Дворянские роды, на гербах которых изображены стрелы